«Benítez» o «Benitez» puede estar referido a:

Apellido 

 Benítez (apellido), apellido patronímico español.

Personas 

 Dani Benítez (1987-), futbolista español.
 J. J. Benítez (1946-), periodista español.

Toponimia 

 Benítez (Buenos Aires), localidad en Argentina.
 Benítez (playa), playa en Ceuta, España.
 Casas de Benítez, municipio español.
 Colonia Benítez, localidad y municipio en el Chaco, Argentina.
 Coyuca de Benítez, ciudad del estado de Guerrero, México.
 Coyuca de Benítez, municipio del estado de Guerrero, México.
 Municipio Benítez, municipio del estado de Sucre, Venezuela.

Miscelánea 

 Dúo Benítez-Valencia, grupo musical ecuatoriano.
 Monumento al Comandante Benítez, en ciudad española de Málaga.
 Reserva natural educativa Colonia Benítez, en provincia argentina del Chaco.